Хинотега — топоним.

 Хинотега (город) — город в Никарагуа.
 Хинотега (департамент) — департамент Никарагуа.